Cirilo (comandante de federados) — general bizantino do 
 Cirilo (mestre dos soldados) — general bizantino do 
 Cirilo I de Moscou — patriarca da Igreja Ortodoxa Russa desde 2009 (n. 1946)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história